Эллиотт Лайделл «Дэйл» Дэвис (; род. 25 марта 1969 года, , Джорджия) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. Учился в университете Клемсона, в 1991 году был выбран на драфте НБА под 13-м номером командой «Индиана Пэйсерс». Позже выступал за команды «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Детройт Пистонс». Всего в НБА провёл 16 сезонов. Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (2000). Всего за карьеру в НБА сыграл 1094 игры, в которых набрал 8706 очков (в среднем 8,6 за игру), сделал 8605 подборов, 978 передач, 691 перехват и 1270 блок-шотов.

В 1989 году Дэвис стал в составе сборной США чемпионом летней Универсиады в Дуйсбурге.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 

Баскетболисты США
Игроки «Клемсон Тайгерс» (баскетбол)
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Детройт Пистонс»